Южноамериканский кубок 2021, официальное название Южноамериканский кубок КОНМЕБОЛ 2021 (, ) — 20-й розыгрыш Южноамериканского кубка, второго по значимости международного футбольного турнира среди клубов Южной Америки, проводимого под эгидой КОНМЕБОЛ. Победитель турнира примет участие в Кубке Либертадорес 2022, Рекопе Южной Америки 2022 и Кубке Levain 2022.

Число участников было расширено с 54 до 56 команд. На первом (предварительном) этапе 32 клуба из восьми ассоциаций (федераций) (кроме Аргентины и Бразилии) по двухматчевой кубковой системе были определены 16 участников вновь введённого группового этапа. На первом этапе по четыре команды из одной страны сформировали по две пары, так что в групповой этап гарантированно попали по два представителя. На групповом этапе по шесть мест уже гарантировано клубам из Аргентины и Бразилии. Оставшиеся четыре команды (чтобы набрать 32 участника и сформировать восемь групп по четыре клуба) добирались из числа команд, проигравших в третьем квалификационном раунде Кубка Либертадорес 2021. В 1/8 финала вышли только восемь победителей группового этапа. Другие восемь команд первого этапа плей-офф — это клубы, занявшие третьи места в своих группах в Кубке Либертадорес 2021.

Финальная игра прошла на стадионе «Сентенарио» в Монтевидео, причём там же через неделю состоялся и финал Кубка Либертадорес 2021. Из-за пандемии COVID-19 практически все матчи прошли без зрителей или с существенным ограничением посещаемости. Однако на финал в итоге смогли попасть порядка 15 тысяч зрителей. В решающей игре впервые в истории турнира сыграли два бразильских клуба — «Атлетико Паранаэнсе» обыграл «Ред Булл Брагантино» со счётом 1:0 и стал двукратным обладателем трофея.

Участники 
Ниже представлены команды, изначально квалифицировавшиеся для участия в ЮАК-2021:
 Аргентина и Бразилия: по 6 команд
 Остальные ассоциации/федерации: по 4 команды

Клубы, перешедшие из Кубка Либертадорес 2021:

Жеребьёвка

Предварительный этап 
Жеребьёвка состоялась 5 февраля 2021 года в 12:00 (UTC-3) в штаб-квартире КОНМЕБОЛ в городе Луке (Парагвай). В тот же день состоялась жеребьёвка предварительных этапов Кубка Либертадорес 2021. Каждая страна-член КОНМЕБОЛ (кроме Аргентины и Бразилии) сформировала свою корзину из четырёх клубов. На момент жеребьёвки представители Уругвая и Чили ещё не определились.

Жеребьёвка группового этапа прошла 9 апреля, в тот же день прошла и жеребьёвка группового этапа Кубка Либертадорес 2021.

Подобно жеребьёвке в Кубке Либертадорес, были сформированы четыре корзины по восемь участников на основании рейтинга команд. В четвёртой корзине четыре места было закрепелено за командами, которые проиграют в третьем квалификационном этапе Кубка Либертадорес 2021. На момент жеребьёвки представители Уругвая ещё не определились.

Расписание 
Ниже представлено расписание матчей.

Предварительный этап 

|}

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E

Группа F

Группа G

Группа H

Плей-офф

1/8 финала 

|}

1/4 финала 

|}

Полуфинал 

|}

Финал

Статистика

Бомбардиры 
  Агустин Альварес Мартинес ( Пеньяроль) — 10 голов
  Артур Гимарайнс ( Ред Булл Брагантино) — 7 голов
  Густаво Дель Прете ( Монтевидео Сити Торке) — 6 голов
  Джонатан Эррера ( Индепендьенте) — 6 голов

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 

2021
2021 год в футболе